Schrötteringk ist der Familienname folgender Personen:

 Albert Schrötteringk (1649–1716), deutscher Kaufmann und Oberalter
 Diederich Schrötteringk (1597–1678), deutscher Kaufmann und Oberalter
 Hinrich Schrötteringk (1611–1686), deutscher Jurist und Protonotar
 Johann Schrötteringk (1588–1676), deutscher Kaufmann und Politiker